

Sigle 

MF est un sigle qui peut faire référence à :
 Magic Fans, ultras du club de l'AS Saint-Etienne ;
 Massey Ferguson, un fabricant de tracteurs ;
 matériel roulant sur fer (du métro de Paris) : MF 67, MF 77, MF 88, MF 2000 ;
 Météo-France, service officiel de la météorologie et de la climatologie en France ;
 , un parti politique d'Afrique du Sud ;
 modulation de fréquence, en radiodiffusion ;
 Moto Française, une marque de motocyclettes ;
 moyenne fréquence, en électronique et en physique ;
 Musica Falsa, nom d'une revue (1997-2004). Le sigle a été repris dans le nom des Éditions MF, une maison d'édition française créée en 2005 ;
 Mylène Farmer, une chanteuse française.

Code 
MF est un code qui peut faire référence à :
 la mélamine-formaldéhyde, selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
 Mayotte, selon la liste des codes de pays FIPS 10-4 ;
 Saint-Martin, une collectivité d’outre-mer dans les Antilles françaises, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codets de pays et territoires). Selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Saint-Martin a pour code alpha-3  ;
 Xiamen Airlines, selon la liste des codes IATA.

Symbole 
  est le symbole de : 
 mezzo-forte, une nuance en musique.
 MF est le symbole de :
 mégafarad, le millionième multiple de l’unité SI dérivée de mesure de la capacité électrique ;
 million de francs, dans la littérature économique portant sur la période antérieure à l'utilisation de l'euro.
 mF est le symbole de :
 millifarad, la millième subdivision de l'unité SI de capacité électrique.

Code
Symbole d'unité
Abréviation